In der Saison 2002/03 lieferten sich der Titelverteidiger Sollentuna SK, der SK Rockaden Stockholm, der Limhamns SK und die Skara Schacksällskap einen Vierkampf um den Titel. Am Ende konnte sich Sollentuna dank der höheren Brettpunktausbeute vor Stockholm durchsetzen, Limhamn und Skara folgten mit einem Mannschaftspunkt Rückstand auf den Plätzen 3 und 4.

Im Vorjahr waren der SK Passanten, der Eksjö Schackklubb und der Helsingborgs ASK aufgestiegen. Als einziger Aufsteiger erreichte der SK Passanten den Klassenerhalt, während Eksjö und Helsingborg zusammen mit dem Wasa SK direkt wieder abstiegen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2002/03.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 11., 12. und 13. Oktober, 16. November, 7. Dezember 2002, 18. Januar, 8. Februar sowie 1., 14., 15. und 16. März 2003. Die ersten drei Runden wurden zentral in Helsingborg ausgerichtet, die letzten drei in Eksjö, während die übrigen Wettkämpfe zentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2002
Schachveranstaltung 2003